«Опера́ция ЦРУ» (, ) — фильм, снятый режиссёром США Кристианом Найби при участии кинематографистов Таиланда и Южного Вьетнама в 1965 году.

Сюжет 
Шпионский триллер. Действие происходит в начале 1960-х годов, когда США наращивало своё влияние в Индокитае после поражения французов в Первой Индокитайской войне.

Секретный агент ЦРУ США Марк Эндрюс направляется в столицу Южного Вьетнама город Сайгон, где он предотвращает хитроумное убийство американского посла.

В ролях

Съёмки 
Компания Allied Artists в 1964 году сняла фильм «Янки во Вьетнаме» на территории Южного Вьетнама и анонсировала съёмки в Сайгоне нового фильма «Последнее сообщение из Сайгона». Однако к 1965 году обстановка в плане безопасности на территории Южного Вьетнама ухудшилась до такой степени, что безопасность киносъёмочной группы США уже не могла быть гарантирована. Поэтому съёмки были перенесены на территорию Таиланда и сцены, якобы происходящие в Сайгоне, на самом деле были сняты в Бангкоке (это очень заметно по наличию в кадрах надписей на тайском языке). Название нового фильма также было изменено на «Операция ЦРУ».

Примечания

Ссылки 
 
 Фильм «Операция ЦРУ»  на сайте AsiaFilm.TV

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры Вьетнама
Фильмы о Второй Индокитайской войне
Фильмы-драмы Вьетнама
Фильмы о ЦРУ